Open GDF Suez Cagnes-sur-Mer Alpes Maritimes 2009 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплатой проживания.

В 2009 году турнир прошёл с 27 апреля по 3 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Виктория Кутузова
 в парном разряде —  Моника Никулеску и  Рената Ворачова

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2009-м году стал турниром-спутником связки турниров WTA в Штутгарте и Фесе и несмотря на это собрал достаточно сильный состав: 75-я ракетка мира Полин Пармантье смогла стать лишь восьмой сеянной в его одиночной сетке, а лидером посева стала Моника Никулеску (тогдашняя 55-я ракетка мира). Элитная группа участниц, впрочем, не сыграла особой роли в борьбе за титул, постепенно проиграв или снявшись с турнира ещё до полуфинальной стадии. Финальное же противостояние сложилось из матча Марии Елены Камерин и Зузаны Ондрашковой, начавшей свой турнирный путь ещё в отборочном призе, где итальянка одержала уверенную победу, отдав своей сопернице лишь три гейма.

Парный титул достался третьей команде посева: Жюли Куэн и Мари-Эв Пеллетье, в полуфинале справившиеся с лидерами посева: Екатериной Деголевич и Андреей Клепач, а в титульном матче переигравшие Эрику Краут и Анну Татишвили. 19-летняя представительница Грузии впервые добралась до матча подобного уровня на соревнованиях протура вне США.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Елена Камерин обыграла  Зузану Ондрашкову со счётом 6-1, 6-2.
 Камерин выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Ондрашкова уступает 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру на в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Жюли Куэн /  Мари-Эв Пеллетье обыграли  Эрику Краут /  Анну Татишвили со счётом 6-4, 6-3.
 Куэн выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Пеллетье выигрывает 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open GDF Suez Cagnes-sur-Mer Alpes Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Теннис
Апрель 2009 года
Май 2009 года
2009